Dummkopf steht für:
 Synonym zu Idiot
 Der Dummkopf, deutsches Stummfilmlustspiel von 1920
 Durak (Kartenspiel) (dt. „Dummkopf“), russisches Kartenspiel

Siehe auch:
 Küss mich, Dummkopf
 Caius ist ein Dummkopf
 Armleuchter #Schimpfwort
 Blockheads
 Honk (Schimpfwort)
 Mondkalb
 Nulpe